Na startovní listině Tour de France 1993  bylo celkem 180 cyklistů z 20 cyklistických stájí. 80. ročníku Tour de France se účastníl jeden český cyklista – Ján Svorada (v roce 1993 startoval za Slovensko) (DNF), startující za italskou stáj  Lampre–Polti.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 1993